SA Tennis Open 2010 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu SA Tennis Open rozgrywany w dniach 1–7 lutego 2010 roku w Johannesburgu na kortach twardych o puli nagród 442 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Południowej Afryce